Erebia euryaloides är en fjärilsart som beskrevs av Johan Martin Jacob af Tengström 1869. Erebia euryaloides ingår i släktet Erebia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
euryaloides